2 miejscowości w Polsce:
 Grabówka-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Grabówka-Kolonia – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl

Zobacz też 
 Kolonia Grabówka – osiedle w Częstochowie